Восьє́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 70 км на північний схід від Парижа, 95 км на південний схід від Ам'єна, 75 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 254 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 689,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Восьєнн на сайті французького Національного інституту географії
 Восьєнн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Восьєнн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Восьєнн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Восьєнн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза